El término sabueso puede referirse:

Literatura
a El sabueso de los Baskerville, la tercera novela de Arthur Conan Doyle que tiene como protagonista principal a Sherlock Holmes
a El zorro y el sabueso, novela de 1967 escrita por Daniel P. Mannix

Cine
a El sabueso de los Baskerville, una película de 1959

Televisión
a Sabuesos, una serie de 2018

Cinología
al sabueso, un tipo de perro que se guía por el olfato;

Origen español
 sabueso español

Origen suizo
 pequeño sabueso de Suiza

Origen francés
 sabueso artesiano
 gran sabueso azul de Gascuña

Origen alemán
 sabueso bávaro de montaña
 sabueso de Hannover

Otros orígenes europeos
 sabueso bosnio
 sabueso de Bulgaria
 sabueso de Halden, en Noruega;
 sabueso de Istria de pelo duro, en Croacia;
 sabueso serbio tricolor